Mořic Sasko-Altenburský (24. října 1829 – 13. května 1907) byl členem sasko-altenburského vévodského rodu a otcem vévody Arnošta II.

Rodina 
Mořic se narodil jako třetí (avšak druhý přeživší) syn vévody Jiřího Sasko-Altenburského a Marie Luisy Meklenbursko-Zvěřínské (dcera Fridricha Ludvíka Meklenbursko-Zvěřinského a jeho první manželky Jeleny Pavlovny Romanovové).

Manželství a potomci 
Mořic se v Meiningenu 15. října 1862 oženil s Augustou Sasko-Meiningenskou, dcerou Bernarda II. Měli spolu pět dětí:

 Marie Anna Sasko-Altenburská (14. března 1864 – 3. května 1918), ⚭ 1882 Jiří ze Schaumburg-Lippe (10. října 1846 – 29. dubna 1911), kníže ze Schaumburg-Lippe
 Alžběta Sasko-Altenburská (25. ledna 1865 – 24. března 1927), ⚭ 1884 Konstantin Konstantinovič Romanov (22. srpna 1858 – 15. června 1915), velkokníže ruský
 Markéta Marie Anežka Adelaida Karolina Frederika Sasko-Altenburská (22. května 1867 – 17. června 1882)
 Arnošt II. Sasko-Altenburský (31. srpna 1871 – 22. března 1955), poslední vévoda sasko-altenburský, ⚭ 1898 Adelaida ze Schaumburg-Lippe (22. září 1875 – 27. ledna 1971), od roku 1920 rozvedeni
 Luisa Šarlota Sasko-Altenburská (11. srpna 1873 – 14. dubna 1953), ⚭ 1895 Eduard Anhaltský (18. dubna 1861 – 13. září 1918), vévoda anhaltský, rozvedli se v roce 1918

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 24. října
Narození v roce 1829
Úmrtí 13. května
Úmrtí v roce 1907
Muži